

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Bern – città della Contea di Nemaha, Kansas
 Bern – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Bern – città della Contea di Marathon, Wisconsin
 New Bern – città della Contea di Craven, Carolina del Nord
 Upper Bern – township della contea di Berks, Pennsylvania
 Svizzera
 Bern – nome tedesco di Berna
 Muri bei Bern – comune del Canton Berna
 Wohlen bei Bern – comune del Canton Berna

Persone
 Dan Bern, nome d'arte di Dan Bernstein (1965) – cantautore e scrittore statunitense
 Karl Stauffer-Bern (1857-1891) – pittore, incisore e scultore svizzero
 Paul Bern, nato Paul Levy (1889-1932) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco naturalizzato statunitense

Altro
 Bern Grizzlies – squadra svizzera di football americano
 Cratere New Bern – cratere sulla superficie di Marte
 Fussballclub Bern – società calcistica svizzera

Altri progetti